Заславський — прізвище
 Прізвище князівского роду Заславських, гілки Острозьких.
 Прізвище князівского роду Заславських від міста Заславля в Білорусі.
 Прізвище євреїв, рід яких походить з міста Заслава в Україні або Заславля в Білорусі.

Особи 
 Юрій Заславський (1592 — ?) — володимирський староста.
 Януш Заславський (? — 1629) — воєвода підляський і волинський.
 Олександр Заславський (? — 1625) — каштелян волинський, брацлавський і київський воєвода, син Януша Заславського;
 Владислав-Домінік Заславський (бл. 1618 — 1656) — луцький староста, коронний конюший, воєвода сандомирський і краківський, син Олександра Заславського.
 Заславський Євген Осипович (1844–1878) — організатор та керівник «Південноросійського союзу робітників».
 Заславський Михайло Самійлович (1925–1976) — український балетмейстер.
 Заславський Ріталій Зіновійович — український та російський письменник й перекладач.
 Заславський Юрій Іванович ( 1982) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Див. також 
 Заславський деканат
 Заславський повіт
 Заславський район